El Torneig de Hong Kong 2015, oficialment conegut com a Prudential Hong Kong Tennis Open 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 d'octubre de 2015 al Victoria Park de Hong Kong.

La tennista sèrbia Jelena Janković va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2015
WTA Tour 2015